Egina (mitologia) — personagem da mitologia grega
 Egina (ilha) — no golfo Sarónico
 Golfo Sarónico — ou golfo de Egina
 91 Aegina - asteroide

Desambiguações de topônimos